Пётр Петрович Сойкин (23 августа (4 сентября) 1862, Санкт-Петербург — 5 января 1938, Пушкин) — русский книгоиздатель.

История 
Внук крепостного, сын вольноотпущенника. Окончил гимназию и курсы счетоводов. 

В 1885 году П. П. Сойкин приобрёл небольшую типографию. Постепенно производство расширялось, и на базе типографии возникло издательство. Книгоиздательство П.П. Сойкина с 1892 (по октябрь 1917) располагалось в Санкт-Петербурге по адресу Стремянная ул., 12 (было перестроено в 1903 году из здания бывшей типографии А.И. Траншеля). В этом доме с 1885 Сойкин начинал свою деятельность в качестве книгопродавца. Издательство выпускало естественнонаучную и научно-популярную литературу, многотомные собрания сочинений русских и зарубежных писателей (Н. А. Добролюбова, Жюля Верна, Ф. Мариета, Ч. Диккенса и др.), а также журналы «Природа и люди» (1889—1918), «Книжный мир» (1901—1911), «Сельский хозяин» (1899—1918).

С 1893 года Сойкин — редактор-издатель журнала «Звезда». С 1899 по 1901 год был выпущен в 3-х томах «Энциклопедический словарь»(под ред. М. М. Филиппова).  

С 1898 по 1902 год П. П. Сойкин выпускал философско-литературный журнал «Научное обозрение», в котором печатались труды К. Маркса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, А. М. Коллонтай.

После Октябрьской революции издательство было национализировано, но возобновило свою деятельность в период НЭПа в 1922 году и успело выпустить свыше 100 книг по различным отраслям наук (в том числе монографию «Работа головного мозга в свете рефлексологии» В. М. Бехтерева, 1926). Такжк вышла в 1927—1929 годах серия книг под старым названием «Природа и люди» (как ежемесячное книжное приложение к выпускавшемуся журналу «Вестник знания»).  В 1930 году издательство влилось в Леноблиздат. 

П. П. Сойкиным выпущены справочные издания — двухтомный «Полный православный богословский энциклопедический словарь» (1913), издания научно-популярной литературы — трёхтомная «Жизнь животных» А. Брема (1902), которая была выпущена в качестве бесплатного приложения к журналу «Природа и люди», несколько книг из серии «Садовая библиотека» и несколько — посвящённых уходу за пчёлами, издания художественной литературы — произведения В. И. Немировича-Данченко, Н. М. Карамзина, И. Ли, Л. Воронина, Д. Берёзкина и других писателей.

Галерея

См. также 
 Природа и люди

Литература 
  (в пер.)
  (обл.)

Примечания

Ссылки 
 Книгоиздательство Сойкина
 Статья о типографии П. П. Сойкина на сайте obook.ru
 Библиотека Царское Село, тома «Всеобщий календарь», издательство П. П. Сойкина, бывший Гоппе, PDF
 

Издатели Российской империи
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1861 году
Умершие в 1938 году
Похороненные на Кузьминском кладбище (Пушкин)